Raven Klaasen e Rajeev Ram erano i detentori del titolo e lo hanno difeso battendo in finale Łukasz Kubot e Alexander Peya con il punteggio di 7-65, 6-2.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (finale)

 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (campioni)
 Henri Kontinen /  John Peers (semifinale)

Qualificati 
  Brian Baker /  Denis Istomin (quarti di finale)

Lucky loser 
  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)

Wildcard 

  Julian Knowle /  Florian Mayer (primo turno)

 Alexander Zverev /  Miša Zverev (quarti di finale)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Santiago González /  Scott Lipsky (ultimo turno, Lucky loser)

  Brian Baker /  Denis Istomin (qualificati)

Qualificati 
  Brian Baker /  Denis Istomin

Lucky loser 
  Santiago González /  Scott Lipsky

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Gerry Weber Open 2016
ATP World Tour 2016